Miejscowości w Polsce:
 Osiecz Mały
 Osiecz Wielki